Vikingek, történelmi népcsoport
 Varégok, svéd vikingek
 Viking-program, a Mars megismerésére indított 1975-1976-os űrprogram, és két űrszondája
 Viking, magnetoszféra kutató műhold
 Viking, város a kanadai Alberta államban
 Vikingek, 1958-as film Kirk Douglas főszereplésével
 Vikingek, 2013-ban indult ír–kanadai történelmi filmsorozat
 Viking FK norvég labdarúgócsapat
 Viking terepjáró
 Viking hajó
 MV Viking Sigyn svájci folyami szállodahajó

Egyértelműsítő lapok